Il segno dei quattro – romanzo di Arthur Conan Doyle del 1890 avente come protagonista Sherlock Holmes
 Il segno dei quattro (The Sign of Four: Sherlock Holmes' Greatest Case) – film del 1932 diretto da Graham Cutts
 Il segno dei quattro –  film televisivo del 1983 diretto da Desmond Davis
 Il segno dei quattro – film televisivo del 1987 diretto da Peter Hammond 
 Il segno dei quattro – film per la televisione del 2001 diretto da Rodney Gibbons